A16 — автомобильная дорога Казахстана, протяжённостью 940 км. Дорога соединяет Жезказган с Петропавловском.

Маршрут

Примечания 

Дороги Казахстана
Автодороги по алфавиту
Автомобильные дороги Северо-Казахстанской области
Автомобильные дороги Акмолинской области
Автомобильные дороги Костанайской области
Автомобильные дороги Карагандинской области